Stasino – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim
 Stasino – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim